Every Picture Tells a Story – trzeci studyjny album angielskiego piosenkarza rockowego Roda Stewarta. Został wydany w maju 1971 roku przez wytwórnię płytową Mercury. Utwór otwierający drugą stronę płyty w sposób oczywisty odnosi się do amerykańskiego pisarza O. Henry’ego.

Lista utworów 
 Strona pierwsza

 Strona druga

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Roda Stewarta
Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Mercury Records